Nevogilde – freguesia del comune di Lousada in Portogallo
Nevogilde – freguesia del comune di Porto in Portogallo
Nevogilde – freguesia del comune di Vila Verde in Portogallo